Алко́на () — округ в штате Мичиган, США. Официально образован в 1840 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 10 942 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 4 638,695 км2, из которых 1 748,252 км2 суша и 2 890,443 км2 или 62,000 % это водоемы.

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 11 719 жителей в составе 5 132 домашних хозяйств и 3 566 семей. Плотность населения составляет 7,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 10 584 жилых строений, при плотности застройки около 6,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 98,04 %, афроамериканцы — 0,16 %, коренные американцы (индейцы) — 0,62 %, азиаты — 0,18 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,06 %, представители двух или более рас — 0,93 %. Испаноязычные составляли 0,69 % населения независимо от расы.

В составе 20,40 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 60,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 5,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 30,50 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 26,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 14,20 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,24 человека, и средний размер семьи 2,67 человека.

Возрастной состав округа: 19,00 % моложе 18 лет, 4,60 % от 18 до 24, 20,90 % от 25 до 44, 31,00 % от 45 до 64 и 31,00 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 49 лет. На каждые 100 женщин приходится 102,20 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 99,20 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 31 362 USD, на семью — 35 669 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 29 712 USD против 20 566 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 17 653 USD. Около 9,10 % семей и 12,60 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 17,80 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 9,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Алкона, штат Мичиган
 Национальная ассоциация округов США
 Alcona County Review Newspaper
 
 Alpena News (serving N.E. Michigan)
 Alcona Park
 Clarke Historical Library
 AlconaHistoricalSociety/ Alcona County Historical Society
 Harrisville City Airport information and map
 
 Information and links about Harrisville
 Michigan Department of Natural Resources maps of lakes in Alcona County.
 Sunrise side travel and information

Округа Мичигана